Ackerly steht für:
 Ackerly, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Texas
 Ackerly Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania

Ackerly ist der Familienname von:
 Brooke A. Ackerly, US-amerikanischer Politikwissenschaftlerin
 Charles E. Ackerly (1898–1982), US-amerikanischer Ringer

Siehe auch:
 Ackerley